Iron Mountain (« mont de fer » en français) peut désigner :

 Iron Mountain, une ville de la péninsule du Nord-Ouest dans le Michigan
 Iron Moutain, autre nom de Farthing, une ancienne station de chemin de fer dans le Wyoming
 Iron Mountain, un mont des Black Hills dans le Dakota du Sud
Iron Mountain Road, route panoramique passant par cette montagne
 Iron Mountain, une entreprise américaine d'archivage de documents
 Iron Mountain Lake, une ville du Missouri